Чемпионат СССР 1985 года во второй лиге проходил в девяти зонах. Лучший клуба каждой зоны попадал в переходный турнир, где по четыре клуба в трёх группах (к девяти победителям зон второй лиги присоединились три аутсайдера первой лиги) разыгрывали по одной путёвке в первую лигу.

В чемпионате продолжало действовать правило регламента для коллективов второй лиги, согласно которому в заявке команды должно быть не менее двух футболистов до 18 лет, один из которых должен находится на поле в выездном матче и не менее двух таких игроков в домашнем поединке. За нарушение данной нормы команде засчитывалось поражение.

1 зона 
Лучший бомбардир: Раис Гильманов («Знамя Труда»} — 21 мяч.

2 зона 
Лучший бомбардир: Владимир Белов («Гастелло»} — 19 мячей.

3 зона 
Лучший бомбардир: Геннадий Смирнов («Сокол») — 28 мячей.

4 зона 
Лучший бомбардир: Сергей Зеленин («Металлург») — 21 мяч.

5 зона 
Лучший бомбардир: Пётр Василевский («Днепр») — 24 мяч в 30 матчах.

6 зона 

В рамках первенства зоны определялся чемпион Украинской ССР.

Лучший бомбардир: Владимир Науменко («Таврия») — 29 мячей.

Групповой турнир

1 группа

2 группа

Финал за 1 — 14 места

Финал за 15 — 28 места

7 зона

8 зона

Первый этап

Турнир за 1 — 6 места

Турнир за 7 — 14 места

9 зона

Переходный турнир 
В переходном турнире за участие в первой лиге принимали участие 12 команд: команды, занявшие 20-22 места в первой лиге («Крылья Советов» Куйбышев, «Искра» Смоленск и «Звезда» Джизак соответственно) и первые места 1-9 зон второй лиги («Динамо» Брянск, «Звезда» Пермь, «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, «Геолог» Тюмень, «Атлантас» Клайпеда, «Таврия» Симферополь, «Сохибкор» Халкабад, «Мелиоратор» Чимкент и «Мерцхали» Махарадзе соответственно). Команды были поделены на 3 группы следующим образом: в каждой группе по 4 команды, из которых одна из первой лиги, а остальные — из второй лиги. Победитель каждой группы в следующем сезоне играл в первой лиге, а все остальные команды — во второй лиге.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1985
1985